Poblacions
 Kolbinka (província de Penza)
 Kolbinka (província de Tomsk)
 Kolbinka (província de Vorónej)

Rius
 Kolbinka (afluent del Kubidat)
 Kolbinka (afluent del Lomovatka)
 Kolbinka (afluent del Pàiduguina)